Stor-Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Svarttjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (11,9 ha)
Stor-Svarttjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,73 ha)
Stor-Svarttjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,89 ha)
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, vid Rogsta), sjö i Bergs kommun,  (14,4 ha)
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 695746-144652), sjö i Bergs kommun,  (9,68 ha)
Stor-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696892-143615), sjö i Bergs kommun,  (5,18 ha)
Stor-Svarttjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,87 ha)
Stor-Svarttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (6,52 ha)
Stor-Svarttjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (5,05 ha)
Stor-Svarttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (2,74 ha)
Stor-Svarttjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn